Изю́брь или изюбр () — восточноазиатский настоящий олень. Подвид благородного оленя. 

Впервые описан в 1869 году, в окрестностях Пекина. Обитает в Российской Федерации (Иркутская область, Дальний Восток) и в Китае (Северная Маньчжурия), встречается в Корее и Северном Китае до реки Хуанхэ.

Летом изюбрь держится по теневым склонам лесистых гор, а зимой — по солнцепёкам и в долинах, среди равнинной тайги, где поляны чередуются с перелесками. Любимый летний корм изюбря составляет леспедеца, а зимой — молодые побеги осины, тополя и низкорослой березы.

Примечания

Литература 

 

Фауна Дальнего Востока
Настоящие олени